

Persone 
 Albert von Schrenck-Notzing – psicologo tedesco
 Caspar von Schrenck-Notzing – scrittore ed editore tedesco
 Leopold von Schrenck – zoologo, geografo ed etnografo russo
 Sebastian von Schrenck – politico tedesco